Rajd Francji był 10. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2011. Rajd odbył się w dniach 30 września–2 października, jego bazą był Strasburg. Rajd był także 7. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).

Zwycięzcą rajdu został Sébastien Ogier, była to jego 7. wygrana w karierze oraz 5. w tym sezonie. Drugie miejsce zajął Dani Sordo, dla którego była to najwyższa pozycja w tym sezonie. Zgodnie z nieoficjalnymi wynikami trzeci był Petter Solberg, jednak po rajdzie został on zdyskwalifikowany w związku z niedowagą jego auta. W wyniku tego na trzecią pozycję awansował Mikko Hirvonen. Sébastien Loeb nie ukończył rajdu z powodu awarii silnika na trzecim odcinku specjalnym.

W kategorii SWRC zwycięstwo, z ponad 3-minutową przewagą, odniósł Ott Tänak.

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Power Stage

Klasyfikacja po 11 rundzie

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2011
Francja
2011 we Francji